Камрань — місто у провінції Кханьхоа, центр однойменного повіту у В'єтнамі.
 Камрань — цивільний аеропорт у в'єтнамській провінції Кханьхоа
 Камрань — військова база у В'єтнамі